La Coupe d’Afrique des clubs champions féminins de basket-ball est une compétition sportive organisée par la FIBA Afrique et réunissant tous les ans les équipes africaines de basket-ball féminines ayant remporté leur championnat national.

Palmarès

Bilan

Par pays

Par clubs 

Basket-ball en Afrique
Compétition féminine de basket-ball
Événement sportif international en Afrique